Albret Johanna (1403–1433), Foix grófnéja, I. János foix-i gróf második felesége, IV. Gaston foix-i gróf édesanyja.
Albret Johanna (1528–1572), III. Johanna néven (Alsó-)Navarra királynője, IV. (Bourbon) Henrik francia király édesanyja.